Тарутино — название населённых пунктов.

Россия 
 Тарутино — село в Жуковском районе Калужской области, возле которого в 1812 году произошло Тарутинское сражение.
 Тарутино — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Тарутино — посёлок в Ачинском районе Красноярского края.
 Тарутино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Тарутино — село в Чесменском районе Челябинской области.

Украина 
 Тарутино — посёлок городского типа в Одесской области, административный центр Тарутинского района.